Gracuch – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Końskie
 Gracuch – gajówka w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Końskie
 Gracuch – leśniczówka w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Końskie